Gheorghe Dumitrașcu se poate referi la: 

 Gheorghe Dumitrașcu, senator român în perioada 1990-2000
 Gheorghe Dumitrașcu, fost mijlocaș român de fotbal